Spongionella är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Spongionella i familjen Dictyodendrillidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dysideidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Spongionella